Diese Liste führt Burgen, Schlösser und Festungen in Griechenland auf.

Liste 

Griechenland
!

Weblinks 
 Griechische Burgen (Griechisch/English)